

Ільїно — присілок, Гагарінський район, Смоленська область
 Ільїно — село, Дмитровський міський округ, Московська область
 Ільїно — село, Клинський міський округ, Московська область
 Ільїно — село, Шатровський район, Курганська область